SPM kan syfta på:

 SPM – en tidigare myndighet under Utbildningsdepartementet, se Specialskolemyndigheten
 SPM – en ekonomiskt effektivare organisation för det missionsarbete som utförs av den svenska pingströrelsen, se Svensk Pingstmission
 SPM – en amerikansk rappare, se South Park Mexican
 SPM – landskod i ISO 3166-1 för Saint-Pierre och Miquelon 
 SPM – en tillståndsövervakningsmetod, se Stötpulsmetoden
 SPM – en statistisk metod som används för att beräkna skillnader i hjärnaktivitet, se Statistical Parametric Mapping
 SPM – ett demokratiskt socialistiskt politiskt parti i Makedonien, se Makedoniens socialistparti